Lubbock peut faire référence à :

Patronyme 

 Basil Lubbock (1876-1944), historien maritime britannique,
 Edgar Lubbock (1847)1907), footballeur et joueur de cricket anglais, 
 Eric Lubbock (1928-2016), homme politique britannique,
 Eric Reginald Lubbock, 4th Baron Avebury, membre du parti libéral démocrate à la chambre des Lords britannique,
 Francis Lubbock, gouverneur du Texas durant la guerre civile américaine et frère de Thomas,
 Jeremy Lubbock, un compositeur récompensé aux Grammy Awards,
 Sir John Lubbock, 1st Baronet (1744-1816) ,
 Sir John Lubbock, 2nd Baronet (1774-1840),
 Sir John William Lubbock, 3rd Baronet (1803-1865), banquier, mathématicien et astronome anglais,
 Sir John Lubbock, 1st Baron Avebury (1834-1913), banquier, politicien, naturaliste et archéologue anglais (fils de Sir John William Lubbock),
 John Lubbock, 2nd Baron Avebury (1858-1929)
 John Lubbock, 3rd Baron Avebury (1915-1971)
 John Lubbock, chef d'orchestre britannique,
 Michael Lubbock,
 Percy Lubbock, écrivain anglais,
 Thomas Saltus Lubbock, un colonel confédéré et Texas Ranger qui a donné son nom à la ville et au comté du Texas,
 William Lubbock,

Au Texas 
 Comté de Lubbock,
 Lubbock, capitale du comté,
 Cotton Kings de Lubbock, ancienne franchise de hosckey sur glace de la ville,
 Hawks de Lubbock, ancienne franchise de basket-ball féminin de la ville,
 Liste des évêques de Lubbock

Autres 
 Lubbock, un petit cratère lunaire sur le bord ouest de la Mare Fecunditatis nommé d'après Sir John William Lubbock,
 Lubbock (On Everything), un album de 1979 de musique country de Terry Allen,
 la famille Lubbock, une famille fictive dans la comédie de situation Un toit pour dix.

Homonymie de patronyme